Reinhartshausen bezeichnet

 Schloss Reinhartshausen, ein Schloss im hessischen Rheingau
 Reinhartshausen (Bobingen), einen Stadtteil von Bobingen im Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Reinhardshausen